Рутенберг Василь Карлович (1807—1869) — український педагог, колезький секретар, капітан.
 Рутенберг Петро Мойсейович (1879—1942) — діяч російського революційного руху.